Фридрих V може да се отнася за:
 Фридрих V (Баден-Дурлах) (1594 – 1659)
 Фридрих V (Лойхтенберг) (1436 – 1487)
 Фридрих V (Нюрнберг) (1333 – 1398)
 Фридрих V (Пфалц) (1596 – 1632)
 Фридрих V (Дания) (1723 – 1766) – крал на Дания
 Фридрих V (Хесен-Хомбург) (1748 – 1820)
 Фридрих V (Цолерн) (?-1289)
 Фридрих V (Швабия) (1164 – 1170)